ABC Radio puede referirse a:

 ABC Punto Radio, emisora de radio española del grupo Vocento antes conocida como Punto Radio.
 ABC Radio Networks, emisora de radio estadounidense.
XEABC-AM ABC Radio, emisora de radio mexicana